Heine se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ferdinand Heine, Jr.
 Ferdinand Heine, Sr.
 Hermann Heino Heine